Села:
 Кутузівка — Запорізька область, Пологівський район
 Кутузівка — Миколаївська область, Вознесенський район
Селище:
 Кутузівка — Харківська область, Харківський район

Див. також 
 Кутузовка